Klaus Kinski, attore e regista tedesco
Nastassja Kinski, attrice tedesca
Kinski Paganini, film di Klaus Kinski
Kinski, il mio nemico più caro, film di Werner Herzog

Pagine correlate
Kinsky, famiglia austriaco e boema